Multiple Gun Motor Carriage oder MGMC steht für:

 T69 Multiple Gun Motor Carriage, US-amerikanischer Flakpanzer-Prototyp, siehe M8 Greyhound #T69 Multiple Gun Motor Carriage
 T77 Multiple Gun Motor Carriage, US-amerikanischer Flakpanzer-Prototyp, siehe M24 Chaffee #Versuchsfahrzeuge
 M13 MGMC, US-amerikanisches Flakhalbkettenfahrzeug
 M14 MGMC, US-amerikanisches Flakhalbkettenfahrzeug
 M16 Multiple Gun Motor Carriage, US-amerikanisches Flakhalbkettenfahrzeug, siehe M16 (Halbkettenfahrzeug)
 M17 MGMC, US-amerikanisches Flakhalbkettenfahrzeug
 M19 MGMC, US-amerikanischer Flakpanzer, siehe M24 Chaffee #Varianten